Labor Pains – film del 2000
Incinta o... quasi (Labor Pains) – film del 2009